
Termin -{IDP}- ima više značenja.
 Izocitrat dehidrogenaza (NADP+), enzim
 Međunarodna vozačka dozvola ()